Tiên Kỳ (Nghệ An)
 Tiên Kỳ (Quảng Nam)